Шпирка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шпирка Богдан Петрович (*1976) — український футболіст, півзахисник і захисник.
 Шпирка Володимир Михайлович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища